Juan Luis de Nassau-Hadamar (Dillenburg, 6 de agosto de 1590 - Hadamar, 10 de marzo de 1653) fue un conde de Nassau-Hadamar.

Primeros años de vida 
Era hijo del conde Juan VI de Nassau-Dillenburg y su tercera esposa Johannetta de Sayn-Wittgenstein.

Cuando su padre murió en 1606, Nassau se dividió entre sus cinco hijos. Guillermo Luis recibió Nassau-Dillenburg, Juan recibió Nassau-Siegen, Jorge recibió Nassau-Beilstein, Ernesto Casimiro recibió Nassau-Dietz y Juan Luis recibió Nassau-Hadamar.

Matrimonio e hijos 
Se casó en 1617 con la condesa Úrsula de Lippe, hija del conde Simón VI de Lippe. Tuvieron 14 hijos, de los cuales 6 sobrevivieron a la infancia:

 Juana Isabel (1619-1647) casada con Federico de Anhalt-Harzgerode.
 Sofía Magdalena (1622-1658) casada con Luis Enrique, príncipe de Nassau-Dillenburg.
 Mauricio Enrique (1626-1679), su sucesor.
 Germán Otón (1627-1660), canónigo en Trier, Mainz y Colonia.
 Juan Ernesto (1631-1651), canónigo en Colonia y Münster.
 Francisco Bernardo (1637-1695), canónigo en Colonia.

Vida púbica  
Cuando Juan Luis tenía 28 años, estalló la Guerra de los Treinta Años intentó en vano mantener a Nassau-Hadamar fuera de la guerra. Sus tierras sufrieron el paso de todo tipo de tropas imperiales y protestantes, que las saquearon y las requisaron en la pobreza. Altamente endeudado, Juan Luis se vio obligado a vender Esterau a Peter Melander, conde de Holzappel en 1643.

Juan Luis fue criado calvinista, como lo enviaron en 1629 sus hermanos como diplomático a Viena para negociar una tregua con el emperador Fernando II. Aquí Juan Luis se convirtió al catolicismo bajo la influencia de Guillermo Lamormaini. Juan Luis fue muy apreciado por el Emperador por sus habilidades diplomáticas. En 1638 dirigió con éxito las negociaciones de paz en Colonia y Munster. En 1645 fue agregado a la delegación imperial bajo Maximilian von und zu Trauttmansdorff, quien negoció la paz de Westfalia. En 1647 había reemplazado a Trauttmansdorff como jefe de la delegación imperial, y fue él quien finalizó el tratado.

Por esto, fue galardonado con la Orden del Vellocino de Oro por el rey Felipe IV de España. Fernando III de Habsburgo lo convirtió en Príncipe (Fürst) y le dio una gran suma de dinero.

Antepasados

Referencias 

 Susan Broomhall, Jacqueline Van Gent: Converted Relationships: Re-negotiating Family Status after Religious Conversion in the Nassau Dynasty. In: Journal of Social History. Vol. 47 Issue 3, Spring 2014. S. 647–672. (en inglés).
 Lothar Hartmann: Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar. Informationen, Daten, Berichte. 1990, . (en alemán).
 Andreas Räß: Die Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben und ihren Schriften dargestellt. Band 7: Von 1653–1670. Herder, Freiburg (Breisgau) 1868, S. 534–550. (en alemán).
 Regium für einen Friedenstifter. In: Nassauische Neue Presse, vom 17. März 2003. (en alemán).
 Walter Michel: Briefe zur Konversion des Grafen Johann Ludwig von Nassau-Hadamar (1629/30). In: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte. Bd. 42, 1990, S. 285–302. (en alemán).
 Walter Michel: Das Herz des Fürsten Johann Ludwig von Nassau-Hadamar gefunden. In: Nassauische Annalen (NassA). Bd. 76, 1965, S. 226. (en alemán).
 Walter Michel: Zum 400. Geburtstag des Fürsten Johann Ludwig von Nassau-Hadamar. In: Nassauische Annalen (NassA). Bd. 102, 1991, S. 87. (en alemán).
 Karl Josef Stahl (Bearbeiter): Reise von Hadamar nach Wien im 17. Jahrhundert. Reisetagebuch des Grafen Johann Ludwig von Nassau-Hadamar (1590–1653) im Jahre 1629. Bebilderte Übertragung in heutiges Deutsch. .Anhang: kopierter Originaltext vom Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 171 Z 642/6707. K. J. Stahl, Hadamar 1979. (en alemán)
 Karl Josef Stahl: Hadamar. Stadt und Schloß. Eine Heimatgeschichte anläßlich der 650-Jahrfeier der Stadtrechteverleihung an die Stadt Hadamar 1974. Magistrat der Stadt Hadamar, Hadamar 1974. (en alemán).
 Rouven Pons: Überlieferung des Gedankenlosen. Die Zeichnungen des Fürsten Johann Ludwig von Nassau-Hadamar (1590–1653). In: Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 17/4 (2013), S. 469–496. (en alemán).

Enlaces externos 

Condes de Alemania
Casa de Nassau
Casa de Orange-Nassau
Nobles de Alemania del siglo XVII